Iolanda Ribeiro Angarano, ou Zilá Fonseca (São Paulo, 12 de abril de 1919 — Rio de Janeiro, 30 de maio de 1992) foi uma cantora brasileira.

Surgiu em finais da década de 1930, sendo contratada pela Rádio Tupi paulista e logo após pela Rádio Mayrink Veiga do Rio de Janeiro. Lançou seu primeiro trabalho pela gravadora Columbia, mas também gravou por outras fábricas como a Odeon e a Todamérica.

Naturais da cidade de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo